Чыонг () — вьетнамская фамилия, соответствующая китайской фамилии .
 Чыонг Винь Ки (張永 記) — вьетнамский учёный и переводчик XIX века.
 Чыонг Тан Шанг () — президент Вьетнама (2011—2016).
 Чыонг Тинь () — государственный и политический деятель, председатель Государственного совета Вьетнама (1981—1987).